Кусе може да се односи на:

 Кусе (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Кусе (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Кусе ле Боа, насељено место у Француској, у департману Вијена